Die 12. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1996 Women's World Open Squash Championship) fand vom 9. bis 13. Oktober 1996 in Petaling Jaya, Malaysia, statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt.

Titelverteidigerin war Michelle Martin, die im Viertelfinale Liz Irving in vier Sätzen unterlag. Das Finale bestritten die Vizeweltmeisterin Sarah Fitz-Gerald und Cassie Jackman, die bereits 1994 im Endspiel gestanden hatte. Fitz-Gerald gewann die Partie mit 9:0, 9:3 und 9:4

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1996
Squashturnier in Petaling Jaya
WSA Tour 1996/97